Флаг муниципального образования городское поселение Заре́чье Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 декабря 2011 года и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7356.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба, смещённых к древку: красной мурованной жёлтым ступенчатой стены, по которой поднимается белый молодой олень с жёлтыми рогами и копытами; поверх стены изображена нисходящая белая волнистая полоса».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает особенности городского поселения Заречье.

Заречье является молодым, динамично развивающимся муниципальным образованием Одинцовского района. В настоящее время это самый прогрессивный, планомерно растущий, благоустроенный населённый пункт района. В то же время происходит застройка и развитие инфраструктуры современного жилого комплекса.

Фигуры флага также символизируют развивающийся на территории городского поселения Заречье инновационный центр «Сколково». Московская школа управления «Сколково» — инновационный центр нового поколения, объединяющий различные научные и образовательные проекты и выводящий их в плоскость практического применения.

Молодой олень, поднимающийся по ступеням — символ развития, восхождения, обновления аллегорически показывают городское поселение, у которого ещё всё впереди, движение которого устремлено в будущее.

Кирпичная кладка подчёркивает надёжность основания, фундамента и характеризует поселение как крепко стоящее на земле, имеющее серьёзную основу для дальнейшего развития.

Волнистая полоса — река Сетунь изображённая впереди символической городской стены аллегорически указывает на название городского поселения — Заречье, делая композицию флага гласной.

Флаг городского поселения Заречье перекликается образом оленя с флагом Одинцовского муниципального района, что символизирует неразрывную историческую связь городского поселения и муниципального района.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, интеллекта, энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, бескрайнего неба и чистых водоёмов.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением оленя